Niemcy:
 Dillendorf – dzielnica Bonndorf im Schwarzwald
 Dillendorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück